Quattro unità navali della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Escort:

 HMS Escort (1757) – sloop-of-war da 14 cannoni, ex nave corsara francese catturata nel 1757 e radiata nel 1768.
 HMS Escort (1801) – brig da 12 cannoni, varato nel 1801 e radiato nel 1815.
 HMS Escort (1856) – cannoniera della classe Albacore, varata nel 1856 e radiata nel 1865.
 HMS Escort (H66) – cacciatorpediniere della classe E, entrato in servizio nel 1934 e affondato l'11 luglio 1940 da un sommergibile italiano.